Евмен II (; ; * 221 пр.н.е.; † 158 пр.н.е.) е цар на Пергам (197 – 159 пр.н.е.) от династията на Аталидите.

Биография 

Син е на Атал I. След мирния договор с Рим през 188 пр.н.е. той разширява царството си и в Анатолия.

През 172 пр.н.е., по времето на Третата македонска война, Евмен II отива в Рим, за да се оплаче пред сената от македонския цар Персей.

Генеалогия

Литература 
 S. M. Burstein: The Aftermath of the Peace of Apamea. Rome and the Pontic War. AJAH 5 (1980) S. 1 – 12
 J. Hopp: Untersuchungen zur Geschichte der letzten Attaliden. München 1977
 Hermann Bengtson: Herrschergestalten des Hellenismus. Beck, München 1975. ISBN 3-406-00733-3. S. 235 – 250
 Christian Habicht: Über die Kriege zwischen Pergamon und Bithynien. Hermes 84 (1956) S. 90 – 110
 E. V. Hansen: The Attalids of Pergamon. Ithaca NY 1947. S. 67ff. 2. Aufl. London 1971.

Царе на Пергам
Аталиди
Древногръцки пълководци